Thiollière est un nom de famille français porté notamment par

 Éloi Thiollière (v.1903-2003), syndicaliste et historien français
 Georgette Thiollière-Miller (née en 1920), skieuse alpine française
 Suzanne Thiollière (née en 1924), skieuse alpine française
 Jacques Chaland-Thiollière, notable français, acquéreur du château de Pierreclos en Saône-et-Loire en 1826
 Jean-François Thiollière, homme politique français, maire de La Terrasse-sur-Dorlay dans le département de la Loire (1917-1919)
 Michel Thiollière (né en 1955), homme politique français
 Victor Thiollière (1801-1859), ingénieur civil géologue français

Voir aussi 

 Fauvin, Thiollière & Pleney, compagnie privée exploitant les Houillères de la Loire sur la commune de Montaud durant la première moitié du  (côte Thiollière)